Peebles (Schotland), een plaats in het Schotse raadsgebied de Scottish Borders
Peebles (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
James Peebles, Canadees-Amerikaans sterrenkundige en Nobelprijslaureaat (1935)
Ann Peebles, Amerikaans soulzangeres en songwriter (1947)